Aardatmosfeer, als aanduiding voor de atmosfeer of de dampkring van de aarde;
Atmosfeer (astronomie), de gaslaag om een vast hemellichaam;
Atmosfeer (eenheid), een verouderde eenheid van druk, overeenkomend met de luchtdruk op zeeniveau, ofwel 101 325 pascal;
Atmosfeer (scheikunde), de gasomgeving waarin een chemische reactie plaatsvindt;
Gemoedstoestand of atmosfeer, de stemming in een gezelschap, of in een film of muziekstuk;
Standaardatmosfeer, een internationaal vastgelegd theoretisch model van de aardatmosfeer.